Bellmore – asteroide
Bellmore – census-designated place nello stato di New York, Stati Uniti
Bellmore – area non incorporata nella Contea di Parke, Indiana, Stati Uniti
Lionel Belmore – attore e regista teatrale britannico